Lemierre ist der Familienname folgender Personen:

 André Lemierre (1875–1956), französischer Bakteriologe
 Antoine-Marin Lemierre (1733–1793), französischer Bühnendichter und Mitglied der Académie francaise
 Jean Lemierre (* 1950), französischer Ökonom und Spitzenbeamter

Lemierre bezeichnet:
 eine bakterielle Infektionskrankheit, siehe Lemierre-Syndrom